Aschenberg ist ein geographischer Name:

Berge:
 Aschenberg (Löwensteiner Berge), 525,3 m, Berg in den Löwensteiner Berge bei Neulautern, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Aschenberg (Salzunger Werrabergland), 452,1 m, Berg im Salzunger Werrabergland im Stadtgebiet von Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Aschenberg (Osterzgebirge), 383,9 m, Berg im unteren Osterzgebirge bei Seifersdorf, Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Orte:
 Aschenberg (Fulda), innerstädtischer Bezirk der Stadt Fulda, Landkreis Fulda, Hessen
 Aschenberg (Eschede), Ortschaft in der Gemeinde Eschede, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Aschenberg (Gemeinde St. Roman), Ortsteil der Gemeinde St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Aschenberg (Waabs), Ortsteil der Gemeinde Waabs, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Aschenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Aschenberg-Dugnus (* 1959), deutsche Politikerin
 Reinhold Aschenberg (* 1949), deutscher Philosoph
 Wilhelm Aschenberg (1769–1819), deutscher evangelischer Pfarrer
Siehe auch:
 Ascheberg
 Aschenburg